En Pologne, Kraszewice peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kraszewice est une gmina (commune) du powiat d'Ostrzeszów,
 Kraszewice est un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus.

 dans la voïvodie de Lodz
 Kraszewice est un village du powiat de Radomsko.